Gun – postać z mitologii chińskiej.
 Gun – dawna jednostka podziału administracyjnego Japonii.
 Gun – lud afrykański nazywany także Alada, lub Egun.

Osoby
 Frank Gun – węgierski aktor i reżyser
 Cedric van der Gun – holenderski piłkarz
 Machine Gun Kelly – amerykański gangster i przemytnik alkoholu w czasach prohibicji
 Gun Nordlund – fińska lekkoatletka

Muzyka
 Gun – brytyjski zespół rockowy założony w 1987 * Barrel of a Gun – utwór grupy Depeche Mode
 Big Gun – utwór AC/DC
 The Gun – brytyjski zespół hard rockowy założony w 1967* Jump the Gun – album studyjny zespołu Pretty Maids
 Machine Gun – utwór autorstwa Jimiego Hendrixa
 Machine Gun – album muzyczny Petera Brötzmanna z 1968
 Machine Gun – album muzyczny grupy The Commodores z 1974
 Machine Gun – singel grupy Portishead z 2008
 Me and a Gun – utwór Tori Amos

Militaria
 Top Gun – węgierski wielkokalibrowy karabin wyborowy
 Gun Carrier Mark I – brytyjski pojazd wojskowy
 Giyu-gun – malajskie ochotnicze formacje zbrojne podczas II wojny światowej

Rozrywka
 Top Gun – amerykański film z 1986
 Top Gun – gra na konsole Nintendo Entertainment System
 Gun Fight – strzelanka na automaty produkcji japońskiej firmy Taito
 The Naked Gun – seria amerykańskich filmów komediowych